Червоный Кут () — село в Волочисском районе Хмельницкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 119 человек. Почтовый индекс — 31222. Телефонный код — 3845. Занимает площадь 0,346 км². Код КОАТУУ — 6820986204.

Местный совет 
31222, Хмельницкая обл., Волочисский р-н, с. Поповцы

Примечания

Ссылки 
 Червоный Кут на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Хмельницкой области 

Населённые пункты Волочисского района